Volčja Jama (gmina Šmartno pri Litiji)
 Volčja Jama (gmina Trebnje)